Rhagodoca är ett släkte av spindeldjur. Rhagodoca ingår i familjen Rhagodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skorpionspindlar
Rhagodoca